Адрес може да се отнася за:

 Пощенски адрес
 Адрес (информатика)
 Адрес (филм) (1979)